De Gauliga Berlin-Brandenburg 1933/34 was het eerste voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. De Gauliga werd in 1933 in het leven geroepen als nieuwe hoogste klasse in het Duitse voetbal en had zestien regionale onderverdelingen. Berliner Viktoria 89 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Viktoria werd groepswinnaar en plaatste zich voor de halve finale, die met 2-1 verloren werd van 1. FC Nürnberg. 

SV Cottbus-Süd en BV 06 Luckenwalde waren de enige clubs die niet uit Berlijn kwamen. Cottbus was een fusie tussen Cottbuser FV 1898 en CSC Friesen Cottbus. Cottbuser FV 1898 was het voorgaande jaar kampioen geworden van Neder-Lausitz. Deze competitie was een onderdeel van de Zuidoost-Duitse voetbalbond. De club was niet opgewassen tegen het hogere niveau van de Berlijnse clubs, waar ze voorheen nooit tegen speelden en werd laatste. Na dit seizoen werd de fusie ongedaan gemaakt. Luckenwalde speelde al meer dan tien jaar tegen de Berlijnse clubs in de Brandenburgse competitie.

Eindstand

Eindronde om promotie

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1933/34